Forsyth megye (Észak-Karolina)
Forsyth megye (Georgia)